El nombre de Ermita de San Miguel o San Miguel Arcángel es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como ermitas en advocación a Miguel Arcángel.

Ermitas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En Chile 
 Ermita de San Miguel, antigua ermita fundada en 1712 donde se construyó la actual iglesia de la Gratitud Nacional, dando así nombre a un sector de la actual Alameda, tramo entonces conocido como Cañada de San Miguel;

En España 
 Ermita de San Miguel (B.I.C.), ermita en la localidad de Gormaz, Soria;
 Ermita de San Miguel, ermita en la localidad de Nules, Castellón;
 Ermita de San Miguel, ermita en la localidad de Olea, Cantabria;
 Ermita de San Miguel, ermita en la localidad de Presillas, Burgos;
 Ermita de San Miguel, ermita en la localidad de San Cristóbal de La Laguna, Tenerife;
 Ermita de San Miguel, ermita en la localidad de Sarsamarcuello, Huesca;
 Ermita de San Miguel, ermita en la localidad de Vergara, Guipuzcoa;
 Ermita de San Miguel, ermita en la aldea de Val de la Sabina, término municipal de Ademuz, Valencia;
 Ermita de San Miguel, ermita en la localidad de Villafamés, Castellón;
 Ermita de San Miguel (B.I.C.), ermita en la localidad de Villoslada (Santa María la Real de Nieva), Segovia;
 Ermita de San Miguel, ermita en la localidad de Zumetxaga (Munguía), Vizcaya;
 Ermita de San Miguel (La Penilla), en Santa María de Cayón, Cantabria;
 Ermita de San Miguel, ermita en la localidad de Pego, Alicante;
 Ermita de San Miguel, ermita en la pedanía de Barbaruens, localidad de Seira, Huesca;

En México 
 Ermita de San Miguel, en Cerro San Miguel, Tlalpan, CDMX;

En Portugal 
 Ermita de San Miguel (Ermida de São Miguel Arcanjo), ermita en la localidad de Ribeira da Areia, Azores;